Die A-Gruppe der 60. Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren fand vom 21. April bis 5. Mai 1996 in Wien, Österreich statt.
Insgesamt nahmen an den vier Turnieren der Weltmeisterschaft 36 Mannschaften teil, drei weitere schieden in der Qualifikation zur D-Gruppe aus.

Modus 

Es gab in diesem Jahr nur wenige Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Die C1-Gruppe spielte wieder in der Sollstärke von acht Mannschaften (im Vorjahr 9) und wurde wieder C-Gruppe genannt. Die C2-Gruppe wurde wieder in D-Gruppe umbenannt und von zehn auf acht Mannschaften reduziert. Diese Reduktion machte im Vorfeld der D-WM Qualifikationsspiele erforderlich.

A-Weltmeisterschaft 

Die Weltmeisterschaft der A-Gruppe  wurde vom  21. April bis 5. Mai 1996 in der österreichischen Hauptstadt Wien ausgetragen. Gespielt wurde in der Wiener Stadthalle (9.500 Plätze) und der Albert-Schultz-Eishalle mit 5.000 Plätzen.

Den Turniersieg erreichte etwas überraschend die Tschechische Nationalmannschaft, die damit – rechnet man die Erfolge der Tschechoslowakei mit ein – den siebten Titelgewinn für ihr Land realisierte. Im Finale gab es einen 4:2-Sieg über Kanada. Die Nationalmannschaft der USA gewann die Bronzemedaille und erreichte damit den ersten Medaillengewinn bei einer Weltmeisterschaft seit 1962.

Austragungsorte

Vorrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Diff = Tordifferenz
Erläuterungen: ,

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Diff = Tordifferenz
Erläuterungen: ,

Play-downs 

Die französische Nationalmannschaft gewann beide Spiele der Play-downs mit 6:3 gegen die gastgebenden Österreicher, die damit bei ihrer Heim-Weltmeisterschaft wieder in die B-Gruppe abstiegen.

Play-offs

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierung der A-WM

Meistermannschaften

Auszeichnungen 

Spielertrophäen

1st All-Star-Team

2nd All-Star-Team

Beste Scorer 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett:  Turnierbestwert

Beste Torhüter 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, GTS = Gegentorschnitt, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Fett:  Turnierbestwert

B-Weltmeisterschaft 

 in Eindhoven, Niederlande

Spiele

Abschlusstabelle

Beste Scorer 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett:  Turnierbestwert

Auszeichnungen 

Spielertrophäen

All-Star-Team

Auf- und Abstieg

C-Weltmeisterschaft 

Die C-Gruppe der Weltmeisterschaft wurde vom 22. bis 31. März 1996 in Jesenice und Bled, Slowenien, ausgetragen. Spielorte waren dabei die Dvorana Podmežakla in Jesenice mit einer Kapazität von 4.500 Zuschauern und die Hokejska dvorana Bled mit 1.732 Plätzen. Den Gruppensieg sicherte sich die Kasachische Eishockeynationalmannschaft, die damit in die B-Gruppe aufstieg.

Spiele

Abschlusstabelle der C-WM

Auf- und Abstieg

Qualifikation zur D-Weltmeisterschaft

Gruppe Ozeanien

Gruppe Mittelmeer 

W Wegen des Einsatzes unberechtigter Spieler mit 0:2 Punkten und 0:5 Toren gegen Griechenland gewertet (ursprünglich 4:1 u. 19:0 für Griechenland).

Abschlusstabelle

D-Weltmeisterschaft 

Die D-Gruppe der Weltmeisterschaft wurde vom 25. bis 31. März 1996 in Kaunas und Elektrėnai, Litauen, ausgetragen.

Zunächst konnte sich die israelische Mannschaft nur dadurch für D-WM qualifizieren, dass die Niederlagen beim Qualifikationsturnier gegen Gegner Griechenland wegen des Einsatzes unberechtigter Spieler auf griechischer Seite am grünen Tisch in 5:0-Siege umgewandelt wurden. Doch bei der D-WM ereilte Israel das gleiche Schicksal. Es verlor die Vorrundenbegegnungen gegen Bulgarien und Belgien am grünen Tisch mit 0:5, da es mit den Russland-Israelis Ariel Ben-Youri und Alex Vital zwei nicht spielberechtigte Akteure einsetzte.

Vorrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

+ wegen des Einsatzes unberechtigter Spieler mit 0:2 Punkten und 0:5 Toren gegen Israel gewertet

Abschlusstabelle

Platzierungsrunde 
(direkte Vergleiche der Vorrunde wurden übernommen)

Abschlusstabelle

Finalrunde 

Die Ergebnisse der direkten Vergleiche der Vorrunde wurden in die Abschlusstabelle übernommen.

Abschlusstabelle

Abschlussplatzierung der D-WM

Auf- und Abstieg

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1996
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1996 (Übersicht)

Weblinks 
 Mistrovství světa 1996 (1.část) bei hokejbonus.estranky.cz
 Mistrovství světa 1996 (2.část) bei hokejbonus.estranky.cz
 Championnats du monde 1996 bei passionhockey.com
 World Senior Championship Pool A–D bei hokej.sfrp.cz

1996
Weltmeisterschaft, Herren
Weltmeisterschaft der Herren, 1996
Weltmeisterschaft der Herren, 1996
Weltmeisterschaft der Herren, 1996
Weltmeisterschaft der Herren, 1996
Weltmeisterschaft der Herren, 1996
Weltmeisterschaft der Herren, 1996
Eishockeywettbewerb in Wien
Eishockeywettbewerb in Eindhoven
Eishockeywettbewerb in Bled
Eishockeywettbewerb in Jesenice
Eishockeywettbewerb in Elektrėnai
Eishockeywettbewerb in Kaunas
Sportveranstaltung in Sydney
Sportveranstaltung in Metulla